Bestia triumphans (lat. obluda vítězí) může být:

 Bestia triumphans – manifest Viléma Mrštíka z roku 1897
 Bestia triumphans (anticena) – česká anticena za špatný přístup k ochraně památek
 Bestia triumphans (píseň) – singl heavy metalové skupiny Holy Grail